Quorn bezeichnet:

 einen Fleischersatz: Quorn (Lebensmittel)
 ein Dorf in Leicestershire: Quorn (Leicestershire)
 eine Kleinstadt in Südaustralien: Quorn (Australien)
 einen Marskrater: Quorn (Marskrater)